Hold My Hand bezeichnet:
 Hold My Hand (Don-Cornell-Lied) aus dem Jahr 1953
 Hold My Hand (Lady-Gaga-Lied) aus dem Jahr 2022
 Hold My Hand (Michael-Jackson-Lied) aus dem Jahr 2010